Ramon II de Bigorra (? - 1080), comte de Bigorra de 1077 a 1080 
 Ramon II de Pallars-Ribagorça (~860 - ~920), comtes de Pallars i Ribagorça 
 Ramon II de Roergue (905 –961), comte de Roergue, amb drets indivisos sobre els comtats d'Albi i Nimes i a Septimània, i drets feudals nominals al Carcí 
 Ramon II de Tolosa (861-923), comte de Tolosa, de Carcí, Nimes i l'Albí, i temporalment comte de Rouergue 
 Ramon II de Tortosa (?, 1188 - Portopí, Mallorca, 1229), Senyor de Tortosa i participant en la Conquesta de Mallorca 
 Ramon Trencavell II (~1204 - ~1267), membre de la Casa Trencavell 
 Ramon II d'Urtx (segle XIII - 1297), noble del llinatge dels Urtx 
 Ramon Roger II de Pallars Sobirà (1302-1350), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1343-1350)